LSI steht für:
 LSI Corporation, Unternehmen aus den Vereinigten Staaten
 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Bayern), Landesbehörde für IT-Sicherheit in Bayern
 Landesspracheninstitut, Weiterbildungseinrichtung in Bochum
 Langelier Sättigungsindex, Wert zur Abschätzung der Wasserqualität
 Large Scale Integration, Integrationsgrad in der Halbleitertechnik
 LaserSoft Imaging, Firma für Scanner- und Imaging-Software
 Laser Sheet Imaging, Technik der Geometrieinspektion
 Latent Semantic Indexing, Technik der Informationsrückgewinnung zur generalisierten Suche auf Dokumenten
 Lessico dialettale della Svizzera italiana, Kurzfassung des Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana
 Lettre signature, ehemalige Bezeichnung für Inland-Einschreibebriefe der Schweizerischen Post
 Lëvizja Socialiste për Integrim, alter Name bis 2022 der albanischen Partei Partia e Lirisë
 Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften, deutsches Forschungsinstitut
 Landesschulinspektor, siehe Bildungssystem in Österreich#Schulaufsicht
 Flughafen Sumburgh (IATA-Code), schottischer Flughafen
 Fly 7 Executive Aviation (ICAO-Code), französische Chartergesellschaft

lsi steht für:
 Lashi (ISO-639-3-Code), eine der nordbirmanischen Sprachen

LSI